Il singolare del torneo di tennis GWA Tennis Classic 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Pat Cash che ha battuto in finale Paul McNamee 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Kevin Curren (primo turno)
 Steve Denton (primo turno)
 Chris Lewis (secondo turno)
 Mark Edmondson (secondo turno)

 John Fitzgerald (semifinali)
 Pat Cash (campione)
 Paul McNamee (finale)
 John Alexander (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GWA Tennis Classic 1983